Тобиас Хаммер Свендсен (; 31 августа 1999 года, Молде, Норвегия) — норвежский футболист, играющий на позиции полузащитника за норвежский клуб «Лиллестрём».

Карьера 
Свендсен является уроженцем города Молде и воспитанником одноимённой команды. В 2016 году окончил академию клуба, начиная с того же года - игрок основной команды. 9 июля 2016 года дебютировал в чемпионате Норвегии в поединке против «Согндала», выйдя на поле на 64-ой минуте Петтера Странна.

Выступает за юношеские сборные Норвегии. Принимал участие в отборочных матчах к юношескому чемпионату Европы, однако в финальную часть вместе с командой не выходил.

Старший брат футболиста - Сандер Свендсен - также игрок «Мольде».

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Молде»
Игроки ФК «Хёугесунн»
Игроки ФК «Саннефьорд»
Игроки ФК «Лиллестрём»
Игроки ФК «Хам-Кам»